Пештере има више значења:

 Пештере (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Пештере (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији